Eberswalder Straße ist der Name folgender Bahnhöfe:

 Bahnhof Berlin Eberswalder Straße, Endbahnhof der Berliner Nordbahn, jetzt Berlin Eberswalder Straße
 U-Bahnhof Eberswalder Straße, U-Bahnhof in Berlin